Charles (eller Charlie) Wilson er navn på flere personer:
 Charles Thomson Rees Wilson – skotsk videnskabsmand (1869-1959)
 Charles Nesbitt Wilson – amerikansk politiker (1933-2010)
 Charlie Wilson (sanger) (Charles Kent Wilson) – amerikansk sanger og musiker (født 1953)
 Charles Wilson (arkitekt) - skotsk arkitekt fra Glasgow (1810 – 1863)